NGC 7659 (другие обозначения — PGC 71417, UGC 12595, MCG 2-59-40, ZWG 431.64) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7659
Пегас (созвездие)